Christian Koch (* 2. Oktober 1992) ist ein deutscher Volleyballspieler.

Er spielte von 2010 bis 2014 in der 2. Bundesliga zunächst beim TuS Durmersheim und 2015 beim damaligen Drittligisten SSC Karlsruhe. In der Spielzeit 2020/21 spielt er für die VSK Osterholz-Scharmbeck in der Volleyball-Verbandsliga.

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1992
Mann